Первома́йский райо́н — административно-территориальное образование (сельский район) и муниципальное образование (муниципальный район) в  Алтайском крае России.

Административный центр — город Новоалтайск (в состав района не входит), в 12 км от Барнаула.

География 
Расположен в северо-восточной части края.

Рельеф территории района представляет приподнятую равнину, на которой множество глубоких балок (логов). Вдоль правого берега реки Обь и ее притоков расположены удивительной красоты пойменные заливные луга. По территории района протекает великая сибирская река Обь, стремительный Чумыш, спокойные равнинные реки Кашкарагаиха, Черемшанка, Повалиха, Чесноковка, Лосиха, Бобровка и множество ручьев. На территории Первомайского района находится более 50 озёр с большим количеством рыбных запасов, что является одним из его главных богатств. Самые крупные озёра: Огарково, Моховое, Щучье, Старица. В водоёмах водится стерлядь, щука, сазан, лещ, окунь, карась, сом.

В районе создано 5 обособленных искусственных водоемов: Больше-Черемшанское, Первомайское, Логовское, Бешенцевское и гидроузел Лосихинской оросительной системы. Оросительная система была сдана в эксплуатацию в 1982 году для подачи воды на поля площадью около тысячи гектаров, где выращивается картофель и другие овощи. В 2009 году была проведена реконструкция оборудования гидроузла, магистральных и распределительных трубопроводов, дождевальные машины заменили на австрийские. Гидроузел имеет за водоохранную зону, его берега имею ограждения, откосы укрепляются бутовым камнем, регулярно проводится работа по укреплению насыпи. В 2009 году было уложено 900 куб. метров бутового камня для крепления откосов шлюзорегулятора и водоподъемной плотины.

Почвы района — выщелоченные чернозёмы, серые лесные. Растут — берёза, сосна, осина, тополь, кустарники, злаковые травы, на заливных лугах — разнотравье.

Протяженность района с юга на север составляет 220 км, с запада на восток — 60 км.

Площадь — 3616 км².

Климат

Климат района континентальный. Средняя температура января −19,9 °C, июля +19 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 360—400 мм. Безморозный период длится 110—115 дней.

История 
Образован 18 января 1935 года как Краюшкинский (центр — село Краюшкино). 20 декабря 1957 года к Краюшкинскому району была присоединена часть территории упразднённого Чесноковского района. 10 декабря 1960 года переименован в Первомайский район. Временно упразднён 1 февраля 1963 года, восстановлен как Первомайский 4 марта 1964 года.

Население 

 Национальный состав

Административно-муниципальное устройство 
Первомайский район в рамках административно-территориального устройства края делится на 17 административно-территориальных образований — 17 сельсоветов.

Первомайский муниципальный район в рамках организации местного самоуправления включает 17 муниципальных образований со статусом сельского поселения, соответствующих сельсоветам,

В 2022 году упразднён Новоберёзовский сельсовет (включён в Журавлихинский сельсовет).

Населённые пункты 
В Первомайском районе 53 населённых пункта:

Экономика 
Первомайский район — один из успешных в Алтайском крае. В районе развито сельское хозяйство, деревообрабатывающая промышленность. Основные предприятия: «Бобровский лесокомбинат» (ежегодно выпускает 120 каркасных домов «под ключ»), «ПК Геркулес», ОАО птицефабрика «Молодежная», многочисленные предприятия различных форм собственности.

С апреля 1997 года в районе функционирует Свободная экономическая зона (СЭЗ «Алтай»), целью деятельности которой является привлечение в район наиболее крупных инвесторов для дальнейшего его развития. В настоящее время по линии СЭЗ «Алтай» работают 647 предприятий.

Транспорт 
Через район проходит Южно-Сибирская железнодорожная магистраль и федеральная автомагистраль  «Новосибирск — Бийск — Ташанта» и трасса  «Белоярск — Заринск».

Социальная сфера 
В районе имеется 37 Домов культуры, 35 библиотек, 4 музыкальных школы, 15 киноустановок, 37 школ, при которых работают 7 школ искусств, 51 спортивный кружок. Для детей оборудован 21 спортзал, 11 футбольных полей, 20 площадок для мини-игр, 1 тир.

Центральная районная больница им. А.Воробьева обслуживает жителей района с 1965 года. В селах и посёлках открыты филиалы, сельские амбулатории, отделения скорой помощи. В ЦРБ им. А.Воробьева проводят многие процедуры: УЗИ,рентгеновские исследования, эндоскопические операции и другие. Высокотехнологичной аппаратурой оснащены отделения реанимации и стоматологии.

В 1999 году поликлиника работает в селе Берёзовка, а в 2008 году — в селе Первомайское. В Боровихе открыта новая детская консультация, а в Повалихе — стоматологический кабинет.

В районе газифицировано 83 % частных домов.

Археология и палеогенетика 
В Первомайском районе находятся скифские археологические памятники Фирсово-1 и Фирсово-3. Памятники археологии федерального значения: поселение Мыльниково (VII—VI века до н. э.), могильник «Обские Плёсы-II» (V—III века до н. э.). Могильник Тузовские Бугры-1 расположен в 8,5 км к югу-юго-западу от села Рассказиха и в 30 км к югу от Барнаула на протоке Заломная (правобережье Оби). Расположение могильника Тузовские Бугры-1 сравнивают с археологическим памятником Сопка-2 в Венгеровском районе Новосибирской области. Обнаружение могильника староалейской культуры на протоке Заломная демонстрирует высокую плотность распространения данного типа памятников в Барнаульском Приобье на участке правобережной поймы. Для могильников Фирсово-XIV, Обские Плёсы-II, Малый Гоньбинский Кордон-I/1 (напротив посёлка Гоньба Ленинского района Барнаула) и Тузовские Бугры-1 характерно расположение бронзового ножа в районе правой кисти умершего и сходно с размещением кинжалов в могилах скифского времени лесостепного и Горного Алтая.

В первой половине июня 2011 года Приобской археологической экспедицией проводились аварийные раскопки грунтового могильника Фирсово-XIV. Наряду с могильниками Рублёво-VIII и Чекановский Лог-X некрополь Фирсово-XIV является одним из основных памятников андроновской культуры. На могильнике Рублёво-VIII исследовано 200 погребения. Радиоуглеродные даты на могильнике Фирсово XIV показали значительный хронологический разброс — от XXII до III века до нашей эры. Анализ митохондриальной ДНК представителей староалейской культуры (VII—IV века до н. э.) из могильника Фирсово-XIV выявил западно-евразийские митохондриальные гаплогруппы U2e, U4, U5a, восточно-евразийскую митохондриальную гаплогруппу C, автохтонную митохондриальную гаплогруппу А10. Присутствие в староалейской популяции митохондриальных гаплогрупп A8 и A11 свидетельствует о связях с носителями скифо-сибирского круга культур, населявших в раннем железном веке территории к востоку от Верхнего Приобья — Алтае-Саянскую горную систему, Тыву и прилегающие районы Центральной Азии. Генетический состав популяции староалейской культуры формировался в условиях взаимодействия автохтонных популяций региона, генетические корни которых уходят в эпоху бронзы, и пришлых групп, являвшихся носителями культурных традиций ранних кочевников скифского времени.

Экология 
На территории района созданы государственные природные заказники: Кислухинский и Бобровский.

Первомайский район имеет огромный потенциал для дальнейшего развития санаторно-оздоровительных учреждений. Большой популярностью пользуются санатории «Сосновый бор», «Гренада», «Берёзовая роща», муниципальный детский лагерь «Космос». В районе располагается большое число детских оздоровительных лагерей, баз отдыха и 82 садоводства.

Известные уроженцы 
 Желнов, Фёдор Георгиевич (1923—1980) — Герой Советского Союза. Родился в селе Повалиха.
 Козлов, Геннадий Васильевич (1937—1988) — советский военачальник, генерал-лейтенант. Родился в селе Ново-Повалиха.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Первомайского района Алтайского края 
 Первомайский район на сайте краевой администрации 

Районы Алтайского края